Il singolare del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Fernando Meligeni 7-6(4), 7-5.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Thomas Muster (campione)
 Àlex Corretja (semifinali)
 Carlos Costa (secondo turno)

 Jaime Yzaga (primo turno)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Albert Costa (primo turno)
 Oscar Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 1995
ATP Tour 1995